El término deflación puede referirse a:

 la deflación económica, una caída generalizada del nivel de precios en una economía;
 el algoritmo deflación, un algoritmo informático de compresión de datos.
 una depresión de deflación, un accidente geomorfológico también conocido como dunas blowout.